Die Football League Second Division 1902/03 war die elfte Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Zweitligameister wurde Manchester City und daneben stieg auch der zweitplatzierte Small Heath in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1903/04 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Grimsby Town und Bolton Wanderers die Plätze ein. Der vormals als Newton Heath bekannte Verein trat nach einer Namensänderung im April 1902 erstmals als Manchester United auf.

Aus der Second Division absteigen mussten die Doncaster Rovers. Daneben bangten auch Stockport County und der FC Barnsley um den Klassenverbleib, erhielten dann aber im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1903/04 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. Den Platz der Doncaster Rovers nahm in der folgenden Spielzeit Aufsteiger Bradford City ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1902-03 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1902/03
1902